Warchest è un box set formato da quattro CD e un DVD della thrash metal band Megadeth ed è stato pubblicato il 17 ottobre 2007 dalla EMI.

Disco 1
Killing is my Business...And Business is Good!
The Skull Beneath the Skin
Peace Sells...But Who's Buying?
Wake Up Dead
Devil's Island
Set the World Afire
Into the Lungs of Hell
Anarchy/Problems (Session Take) - Previously unreleased track
Hook In Mouth
Liar
In My Darkest Hour
No More Mr. Nice Guy (Alice Cooper Cover)
"Dark Themes..." - Previously unreleased tracks
Holy Wars...The Punishment Due (Casey McMackin Demo) - Previously unreleased track
Tornado of Souls (Demo) - Previously unreleased track
Five Magics (Demo) - Previously unreleased track
Hangar 18

Disco 2 
Keeping Score..." - Previously unreleased track
Symphony of Destruction
Go to Hell
Foreclosure of a Dream
Architecture of Aggression (Demo)
Skin O' My Teeth (Live) - Recorded live at Alpine Valley, East Troy, WI 23/05/92
High Speed Dirt (Live) - Recorded live at Alpine Valley, East Troy, WI 23/05/92
Ashes in your Mouth (Live) - Recorded live at the Cow Palace, S.F., CA 04/12/92
Sweating Bullets (Live) - Recorded live at the Cow Palace, S.F., CA 04/12/92
Breakpoint (Session Take) - Previously unreleased track
Angry Again
Train of Consequences
Reckoning Day
New World Order
The Killing Road
Strange Ways
Paranoid (Black Sabbath Cover)
Diadems
A Tout Le Monde

Disco 3
Trust
Almost Honest
Use the Man
She-Wolf
A Secret Place (Live) - Recorded live at Woodstock, NY 25/07/99
One Thing - Unreleased in the U.S.
Duke Nukem
Insomnia
Crush 'Em
Kill the King
Dread and the Fugitive Mind
Never Say Die (Black Sabbath Cover)
Moto Psycho
1000 Times Goodbye
Coming Home - Unreleased in the U.S.
Kick the Chair
Of Mice and Men

Disco 4
Live at Wembley Stadium 1990 
Intro/Rattlehead
Wake Up Dead
Hangar 18
Hook In Mouth
The Skull Beneath the Skin
The Conjuring
In My Darkest Hour
Devil's Island
Take No Prisoners
Peace Sells
Black Friday
It's Electric (Diamond Head Cover) (Con Sean Harris)
Anarchy in the U.K. (Sex Pistols Cover)
Holy Wars...The Punishment Due

Disco 5 (DVD)
Live at Hammersmith Odeon 1992
Intro/Holy Wars...The Punishment Due
Wake Up Dead
Hangar 18
Lucretia
Sweating Bullets
In My Darkest Hour
Tornado of Souls
Ashes In Your Mouth
Peace Sells
Anarchy in the U.K. (Sex Pistols Cover)

Formazione
 Dave Mustaine - voce, chitarra
 Glen Drover - chitarra, voce addizionale
 Al Pitrelli - chitarra
 Marty Friedman - chitarra
 Jeff Young - chitarra
 James Lomenzo - basso, voce addizionale
 James MacDonough - basso
 Jimmie Lee Sloas - basso
 David Ellefson - basso, voce addizionale
 Shawn Drover - batteria, voce addizionale
 Vinnie Colaiuta - batteria
 Jimmy DeGrasso - batteria
 Nick Menza - batteria, voce addizionale
 Chuck Behler - batteria
 Gar Samuelson - batteria
 Chris Poland - chitarra

Collegamenti esterni